Le signe CENA peut désigner :

 le Centre d'études de la navigation aérienne
 la Commission électorale nationale autonome (Sénégal)
 la Commission électorale nationale autonome (Bénin)

Voir aussi
Cena (John Cena)
Sigle de 4 caractères